Cambon steht für:

Orte

in den Vereinigten Staaten:
 Cambon (Florida)
 Cambon (Illinois)

in Frankreich:

 Cambon (Tarn), Gemeinde im Département Tarn

Cambon bzw. Cambón ist der Familienname folgender Personen:

 Agustín Sebastián Miranda Cambón (* 1992), uruguayischer Fußballspieler, siehe Agustín Miranda (Fußballspieler, 1992)
 Camille Cambon (1878–1937), französischer Konteradmiral

 Joseph Cambon (Pierre Joseph Cambon; 1756–1820), französischer Politiker
 Jules Cambon (1845–1935), französischer Diplomat, u. a. Botschafter in Amerika und Deutschland
 Paul Cambon (1843–1924), französischer Diplomat; Botschafter in Großbritannien während des Ersten Weltkrieges